Reis (naik o nayak) de Madura (Índia):
 Krishnappa Nayaka I, rei en el període 1564-1572. Succeí a Visvanatha Nayaka i fou succeït pel seu fill Virappa Nayaka.
 Krishnappa Nayaka II, fill de Virappa Nayaka. Regnà entre 1595 i 1601.